Мэри Маккормак (, род. 8 февраля 1969) — американская актриса, наиболее известная по ролям в телесериалах «Одно убийство» (1995—1997), «Западное крыло» (2004—2006) и «В простом виде» (2008—2012), а также по фильмам «Столкновение с бездной» (1998), «Настоящее преступление» (1999), «Ограбление по-английски» (2001), «Планета Ка-Пэкс» (2001) и «1408» (2007).

Карьера 
Маккормак начала свою карьеру в возрасте двенадцати лет, а после появлялась в основном в театре. Она добилась первой известности по роли в телесериале «Одно убийство», который транслировался с 1995 по 1997 год, а после перешла в кино, сначала снимаясь в независимых фильмах, а после в более крупных, голливудских.

Маккормак достигла известности по роли в телесериале «Западное крыло», который принес ей две номинации на Премию Гильдии киноактёров США. С 2008 по 2012 год она исполняла главную роль в телесериале «В простом виде», о женщине, которая занимается защитой особо важных свидетелей. В начале 2012 года Маккормак была приглашена на главную роль в пилоте комедийного сериала для канала ABC, о женщине, которая была важным боссом, а сейчас стала безработной матерью с двумя детьми-подростками. В 2013 году она снялась в провальном ситкоме NBC «Добро пожаловать в семью», который был снят с эфира после трех эпизодов.

В 2008 году она Маккормак номинацию на премию «Тони» за роль в бродвейской пьесе «Боинг-Боинг».

Личная жизнь 
Мэри Кэтрин Маккормак родилась в Плейнфилде, Нью-Джерси.

С июля 2003 года Мэри замужем за телевизионным режиссёром и продюсером . У супругов есть трое дочерей: Маргарет Маккормак-Моррис (род.03.09.2004), Роуз Маккормак-Моррис (род.15.05.2007) и Лиллиан Маккормак-Моррис (род.10.09.2011).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Тринити-колледжа (Коннектикут)
Актрисы театра США
Киноактрисы США